Дрегуш (рум. Drăguș) — комуна у повіті Брашов в Румунії.
 Денис Дрегуш (рум. Denis Drăguș, нар. 6 липня 1999, Бухарест) — румунський футболіст.